Observabilidade, na teoria de controle, é uma medida quão bem podem os estados de um sistema ser inferidos a partir do conhecimento de suas saídas externas. A observabilidade e a controlabilidade de um sistema são conceitos matemáticos duais. 

Formalmente, um sistema é dito ser observável se, para qualquer possível sequência de vetores de estado e de controle, o estado atual pode ser determinado em tempo finito usando apenas as saídas (esta definição é voltada à representação no espaço de estados. Menos formalmente, isto significa que a partir de saídas do sistema é possível determinar o comportamento de todo o sistema. Se um sistema não é observável, isto significa que os valores atuais de alguns de seus estados não podem ser determinados através dos sensores de saída : isso implica que o seu valor é desconhecido para o controlador e, consequentemente, que ele não será capaz de cumprir as especificações de controle referente a estas saídas.

Ligações externas
 Cibernética
 Controlabilidade
 Governabilidade
 Governança
 Teoria de controle

Teoria de controle

fr:Représentation d'état#Observabilité et détectabilité